Azur Fm est une radio associative alsacienne.

Historique 
Créée en 1984 par une bande de copains passionnés, la radio connût un essor important au fil des années 1980 au moment du grand développement des radios libres. Compte tenu de son implantation en zone rurale dans la communauté de communes d’Erstein, Azur Fm tisse des liens privilégiés avec les associations locales et devient un outil de communication social de proximité entre les collectivités, les associations et les habitants.
La pénurie des fréquences en Alsace mit fin brutalement à l’aventure radio en 1989.

Réduite au silence pendant plus de cinq années, Azur Fm renaît à Sélestat en 1995 par l'initiative de l'équipe créatrice, en obtenant sa première fréquence officielle sur le 92.9 Mhz.

Puis de nouveaux animateurs complètent l’équipe et la radio s’agrandit rapidement. En 2000, la radio s’implante dans le Haut-Rhin grâce à l’obtention de deux nouvelles fréquences (89 Mhz sur la région de Colmar et 91.9 Mhz sur la vallée de Munster).

En 2011, la radio obtient deux nouvelles fréquences, 89 à Sainte-Marie-aux-Mines et 104.8 à Schirmeck.

En 2018, Azur FM émet en DAB+ à Strasbourg et à Colmar. 

En 2020, Azur FM est la première radio associative d’Alsace et première radio associative de France (source Médiamétrie - Medialocales S19-J20). Créditée de plus de , .  

Depuis le 8 avril 2022, Azur FM émet à Haguenau en DAB+. 

En 2023, Médiametrie crédite Azur FM de plus de 210 800 auditeurs (Etude le Public des associative - janvier a décembre 2022 - Zone Alsace)

Diffusion

Fréquences sur la bande FM 
 Sélestat
 Schirmeck
 Colmar
 Munster
 Sainte-Marie-aux-Mines

En numérique terrestre 
Strasbourg en DAB+
Colmar en DAB+
Haguenau en DAB+

Liens externes 
  Site Internet officiel de la radio

Association ou organisme ayant son siège dans le Grand Est
Radio dans le Haut-Rhin
Radio dans le Bas-Rhin
Radio à Strasbourg
Radio libre
Station de radio locale en France
Sélestat
Station de radio associative
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1984
Station de radio disparue en 1989
Station de radio fondée en 1995